David Dunn (1936) amerikai bobos, olimpikon
 David Dunn (1979) angol válogatott labdarúgó